Viikatesaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Viikatesaari (ö i Södra Savolax), Nyslott, 
 Viikatesaari (ö i Norra Österbotten), Oulunkaari, 

Robotskapade Finlandförgreningar